Odo I. ist der Name folgender Personen:

Odo I. (Blois) (~950–995/996), Graf von Blois, Chartres, Châteaudun, Provins und Omois
Odo I. (Burgund) (~1058–1102), Herzog von Burgund